Gavialoidea — одна з трьох надродин крокодилів, дві інші — Alligatoroidea і Crocodyloidea. Попри те, що відомо багато вимерлих видів, сьогодні живі лише два види Gavialis gangeticus і Tomistoma schlegelii, а Hanyusuchus вимер за останні кілька століть.

Вимерлі південноамериканські гавіалоїди, ймовірно, розповсюдилися в середині третинного періоду з Африки та Азії. Викопні залишки пуерториканського гавіалоіда Aktiogavialis puertorisensis були виявлені в печері, розташованій в Сан-Себастьяні, Пуерто-Рико, і датовані олігоценом. Вважається, що ця особина перетнула Атлантику з Африки, що вказує на те, що цей вид міг протистояти солоній воді.

Філогенетика

Примітки 

Надродини плазунів